Сен-Санте́н-де-Мор (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мор. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15133.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 145 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 36 км к юго-западу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 342 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 188 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 152 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 80,9 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 152 активных работали 140 человек (75 мужчин и 65 женщин), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 36 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь